Pieonear — второй студийный альбом московской группы Silence Kit, вышедший в 2004 году.

Об альбоме 
Pieonear состоит из трёх композиций длиной 14, 38 и 18 минут. Первый трек начинается с довольно просторного звучания, переходит в середине в тяжёлый рок, а заканчивается плотной стеной мощного звука. Качество записи довольно пристойное, несмотря на то, что альбом записывался в домашней студии. Во втором треке звучит несколько гитар, виолончель и сдвоенный бас. В третьем треке больше нойза, а также утяжелённый бас, чем-то напоминающий звучание Black Sabbath.

Фрагменты композиций использовались в саундтреке к фильму «Мёртвые дочери» Павла Руминова.

Список композиций 
 Lemonsmellstreet — 14.04
 Psychoparasite — 38.49
 Lemon Smell Street — 18.34

В записи участвовали 
 Борис Белов — гитара, различный гитарный нойз, домашние гитарные семплы
 Фёдор Дмитриев — гитара, вокал
 Сергей Ледовский — барабаны, перкуссия
 Сергей Богатов — бас
 Ярослав Ковалёв — виолончель, контрабас
Голос в #1: Хелен Фицпатрик

Амбиент в #2: был записан вживую вместе с первым весенним дождём

Sludge интро в #3: Борис Б. — бас, Фёдор Д. — барабаны, Пётр Попов — гитара, аутро — Жук: флейта «Юпитер» и акустическая гитара

Примечания

Ссылки 
 Альбом на официальном сайте 
 Альбом на Discogs
 Альбом на Musicbrainz
 Рецензия by David Smith of Delusions Of Adequacy (USA)  на Russian Association of Independent Genres 

Альбомы 2004 года
Альбомы Silence Kit